Ashigara puede referirse a:

 El monte Ashigara, en la prefectura de Kanagawa, Japón.
 El Ashigara, crucero Clase Myōkō de la Armada Imperial Japonesa.
 El Ashigara (DDG-178), destructor Clase Atago de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.